Персональный автоматический транспорт 
 Трансляция порт-адрес 
 Таблица атрибутов страницы